Герцогство Палиано (с 17 июня 1562 года Княжество Палиано) — феод на территории Папской области, основанный 4 мая 1556 года и упразднённый 6 июля 1816 года.

История 
Герцогство Палиано было создано 4 мая 1556 года буллой Postquam Divina Providentia Папы Павла IV для его племянника Джованни Карафа. Феод был образован из 36 поместий в районе Кампаньи и Мариттима, конфискованных у семьи Колонна.

В 1559 году по Договору в Каве семье Колонна вернули конфискованные земли, включая территорию герцогства Палиано. В 1562 году Папа Пий IV присвоил герцогам, владельцам феода, титул «князей».

В XVII веке единственным потрясением для княжества Палиано стала эпидемия чумы 1656 года, значительно сократившая численность населения.

В 1799 году французские войска оккупировали территорию княжества, столица которого осаждалась ими в течение трёх дней.

В 1816 году согласно motu proprio Папы Пия VII, ограничивавшего права влиятельных феодалов Папской области, семья Колонна лишилась большей части земель княжества Палиано и утратила статус владетельных князей.

До сего дня титул герцога и князя Палиано носит глава рода Колонна ди Палиано, прямой потомок Лоренцо Онофрио Колонна, сеньора Палиано. Иногда этот титул присваивался сразу нескольким членам семьи.

Список герцогов и князей Палиано 
Жирным шрифтом выделена прямая линия рода Колонна ди Палиано

Литература 
 Vincenzo Celletti. I Colonna, principi di Paliano. Ceschina, 1960 — P. 235

Ссылки 
 Libro d’Oro della Nobilità Mediterranea. Colonna: Linee di Paliano, Traetto e Zagorolo 
 Colonna family. Dukes of Paliano

Примечания 

Палиано
История Лацио